Банда четырёх:

 «Банда четырёх» — группа лидеров Коммунистической партии Китая, обвинённых в 1976 г. после смерти Мао Цзэдуна в событиях Культурной революции.
 «Банда четырёх» в программировании (, сокращённо GoF) — распространённое название группы авторов (Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес), выпустивших в 1995 году известную книгу Design Patterns о шаблонах проектирования.
 Gang Of Four — английская музыкальная группа.
 Банда четырёх — российская панк-рок-группа.

 Банда четырёх (фильм) — французский фильм Жака Ривета 1989 года.